NOS4A2 peut être :
 Le titre original du roman américain Nosfera2 de Joe Hill ;
 La série télévisée qui l'adapte, NOS4A2.